Индекс Винера (; число Винера, ) — топологический индекс неориентированного графа , определяемый как сумма длин кратчайших путей  между вершинами графа:
 .
Может быть вычислен с использованием алгоритма Флойда — Уоршелла за время порядка .

Предложен  в 1947 году, является первым из известных графовых топологических индексов. Часто используется в математической химии и хемоинформатике при построении количественных корреляций «структура-свойство» для графов органических молекул, рассматриваемых без атомов водорода.

В 1988 году Бояном Мохаром () и  был предложен эффективный алгоритм вычисления индекса Винера для деревьев.

Известны также различные модификации индекса, например, расширенный индекс Винера.

Примечания

См. также 
Винеровский каркас — средство максимизации эффективности соединений «выделенных вершин» в сети.
Хемоинформатика
Винер